Drenovci je lahko:
 Drenovci, naselje v Srbiji
 Drenovci, naselje na Hrvaškem
 Drenovci, slovenska študentska skupina planincev